Freutel ist der Familienname folgender Personen:

 Lothar Freutel (1894–1944), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor des Heeres im Zweiten Weltkrieg
 Sarah Freutel (* 1992), deutsche Fußballspielerin